twee prinsessen van het Verenigd Koninkrijk

Louise van Saksen-Coburg en Gotha (1848-1939), een dochter van koningin Victoria
Louise van Saksen-Coburg en Gotha (1867-1931), een kleindochter van koningin Victoria